Макарьевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Топчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Макарьевка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 733 человека, в том числе 359 мужчин и 374 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 704 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Лаврентьевка,
 село Макарьевка,
 село Михайловка.

Примечания 

Муниципальные образования Топчихинского района
Сельские поселения Алтайского края